Фла́ннери, Флэ́ннери () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Флэннери, Кейт (род. 1964) — американская актриса, стенд-ап комедиантка и телеведущая.
 Флэннери, Кент () (род. 1934) — американский археолог.
 Фланнери, Натан (род. 1992) — новозеландский гребец.
 Флэннери, Сара (род. 1982) — ирландская учёная.
 Флэннери, Сьюзан (род. 1939) — американская актриса мыльных опер.
 Фланнери, Тим (род. 1956) — австралийский териолог и палеонтолог, профессор.

Примечания